Kellgren ist der Familienname folgender Personen:

Johan Henrik Kellgren (1751–1795), schwedischer Dichter
Jonas Kellgren (1911–2002), britischer Mediziner

Siehe auch:
 Kellgren-Preis, schwedischer Literaturpreis